Дарьё () — французская фамилия.

Известные носители:

 Дарьё, Даниэль (1917—2017) — французская актриса и певица.
 Дарьё, Марсель (1891—1989) — французский скрипач.